Zomba steht für:

 Stadt in Malawi, siehe Zomba (Malawi)
 Gemeinde in Ungarn, siehe Zomba (Ungarn) 
 einen Asteroiden, siehe (1468) Zomba
 Zomba Label Group, amerikanischer Bücher- und Musikverlag
 Zomba (Distrikt), Verwaltungseinheit in Malawi